Bryan McCabe, kanadski hokejist, * 8. junij 1975, St. Catharines, Ontario Kanada.

McCabe je kariero začel v ligi WHL, kjer je igral štiri sezone za klube Medicine Hat Tigers, Spokane Chiefs in Brandon Wheat Kings. Leta 1993 je bil kot 40. izbran na NHL naboru s strani kluba New York Islanders, za katerega je zaigral v sezoni 1995/96. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Vancouver Canucks, Toronto Maple Leafs, Florida Panthers in New York Rangers, je skupno odigral 1135 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 149 golov in 383 podaj, ter 56 tekem končnice, na katerih je dosegel deset golov in osemnajst podaj. V sezoni 2004/05, ko zaradi stavke liga NHL ni potekala, je igral za HV 71 v švedski ligi.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1997, ko je z reprezentanco osvojil naslov svetovnega prvaka, in Olimpijskem turnirju 2006, kjer je bil z reprezentanco sedmi.

Statistika kariere 

|-
| Medicine Hat Tigers
| WHL
| 91/92
|
| 68
| 6
| 24
| 30
|
| 177
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Medicine Hat Tigers
| WHL
| 92/93
|
| 14
| 0
| 13
| 13
|
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spokane Chiefs
| WHL
| 92/93
|
| 46
| 3
| 44
| 47
|
| 134
|
| 6
| 1
| 5
| 6
|
| 28
|-
| Spokane Chiefs
| WHL
| 93/94
|
| 64
| 22
| 62
| 84
|
| 218
|
| 3
| 0
| 4
| 4
|
| 4
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spokane Chiefs
| WHL
| 94/95
|
| 42
| 14
| 39
| 53
|
| 115
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brandon Wheat Kings
| WHL
| 94/95
|
| 20
| 6
| 10
| 16
|
| 38
|
| 18
| 4
| 13
| 17
|
| 59
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 3
| 9
| 12
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 95/96
|
| 82
| 7
| 16
| 23
| -24
| 156
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 96/97
|
| 82
| 8
| 20
| 28
| -2
| 165
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 97/98
|
| 56
| 3
| 9
| 12
| +9
| 145
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 97/98
|
| 26
| 1
| 11
| 12
| +10
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 98/99
|
| 69
| 7
| 14
| 21
| -11
| 120
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 1
| 3
| 4
| +5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 99/00
|
| 79
| 6
| 19
| 25
| -8
| 139
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 00/01
|
| 82
| 5
| 24
| 29
| +16
| 123
|
| 11
| 2
| 3
| 5
| +5
| 16
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 01/02
|
| 82
| 17
| 26
| 43
| +16
| 129
|
| 20
| 5
| 5
| 10
| +4
| 30
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 02/03
|
| 75
| 6
| 18
| 24
| +9
| 135
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| -3
| 10
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 03/04
|
| 75
| 16
| 37
| 53
| +22
| 86
|
| 13
| 3
| 5
| 8
| 0
| 14
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 04/05
|
| 10
| 1
| 0
| 1
| -12
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 05/06
|
| 73
| 19
| 49
| 68
| -1
| 116
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -3
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 06/07
|
| 82
| 15
| 42
| 57
| +3
| 115
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 07/08
|
| 54
| 5
| 18
| 23
| -2
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 08/09
|
| 69
| 15
| 24
| 39
| -1
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 09/10
|
| 82
| 8
| 35
| 43
| 
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 10/11
|
| 48
| 5
| 17
| 22
| 
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 10/11
|
| 19
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 14
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1439
| bgcolor="#7FFF00" | 201
| bgcolor="#7FFF00" | 587
| bgcolor="#7FFF00" | 788
| bgcolor="#7FFF00" | +26
| bgcolor="#7FFF00" | 2565
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 87
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 181
|}

Zunanje povezave

 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Irski Kanadčani
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Islanders)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Medicine Hat Tigers
Hokejisti Spokane Chiefs
Hokejisti Brandon Wheat Kings
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti HV 71
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti New York Rangers